Елабужский уезд — административно-территориальная единица в составе Вятской губернии. Административный центр — город Елабуга.

История 
В 1775 году Екатерина II приступила к реформе местного управления. Была создана система наместничеств, подчиненных генерал-губернаторам. 11 сентября 1780 года был издан высочайший указ об открытии Вятского наместничества. Оно было подчинено генерал-губернатору Нижегородскому, Костромскому и Вятскому, резиденция которого находилась в Нижнем Новгороде. Торжественное открытие Вятского наместничества состоялось 18 декабря 1780 года. В его состав, кроме трех уездов Вятской провинции, вошли части Казанского, Козьмодемьянского, Царевококшайского уездов Казанской губернии и часть Оренбургского и Уфимского уездов Оренбургской губернии. Вновь образованное наместничество было разделено на 13 уездов, в том числе был создан Елабужский уезд. В 1796 году Вятское наместничество было преобразовано в губернию.

В 1921 году в связи с образованием национальных автономий уезд был разделен на две части: южная — Елабужский кантон была передана в состав Татарской АССР, а северная — Можгинский уезд в состав Вотской АО.

Географическое положение 
Елабужский уезд занимал площадь в 7728 км². Поверхность уезда пересекается двумя не особенно высокими валами. Один из них идет из Сарапульского уезда и делит уезд на две почти равные части. В северной части уезда особенно холмиста местность, занимаемая волостями: Казыльской, Лекаревской и Качкинской. Юго-западная часть уезда представляется довольно ровной, с покатостью к реке Вятке. Долина реки Иж представляет собой низину и местами принимает болотистый характер. Уезд орошается притоками двух рек Камы и Вятки. Волга протекает по уезду на 25 верст. Из её притоков более значительны реки Вала и Ушек. Кама протекает по границе уезда на 145 верст. Имеет громадное значение для уезда как водный путь. Притоки её: река Иж (протекает на 60 верст по уезду), реки Тойма и Танайка.

Административное деление 

Административно-территориальное деление уезда на 1915 год:

Население 
По переписи 1888 года занималось кустарными промыслами 12456 человек, с 604 наемными рабочими. Рогожников и кулевщиков было 3392 человека. Более 500 человек было валенщиков, кузнецов, смолокуров, вязальщиков рыбных снастей, лапоточников, портных и кирпичников. Рабочих на фабриках, заводах, мельницах и т. д. было 21178. Отхожими промыслами занималось 10572, извозом 1752, возкой дров 1310, торговлей 1070.

Всего жителей в 1892 году было 210168 человек (без уездного города). На 1 кв. версту приходилось 28,5 человек.

Жители по национальности:

Жители по вероисповеданию:

Примечания

Ссылки 
 
 

Уезды Вятского наместничества
Уезды Вятской губернии